Bernardini kan syfta på:

 Bernardini (häst) – ett engelskt fullblod
 Antonino Bernardini (1974–), en italiensk före detta fotbollsspelare
 Micheline Bernardini (1927–), en nakendansös och modell för den första moderna bikinin
 Patrick Bernardini (1963–), en fransk rallyförare